

Anno 
 627 o 627 a.C.

Codici 
 627 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Blauvac, nella regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Matematica 
 627 – numero